Frankrikes landslag i innebandy kan betyda:

Frankrikes damlandslag i innebandy
Frankrikes herrlandslag i innebandy